

Algemeen 
 Canon Inc., een Japanse producent van optische en elektronische apparatuur
 Canon (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
 Canon (Calvados), een voormalige Franse gemeente
 Canon (muziek), een compositie waarin een thema herhaald wordt in verschillende stemmen
 het jaarlijks te betalen bedrag bij erfpacht (zie aldaar)

Kunst en cultuur 
 Canon (cultuur), teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen die het referentiekader vormen van een gedeelde cultuur
 Literaire canon, een lijst van boeken die als klassiek en cultureel belangrijk voor een taalgebied worden gezien
 Canon van de Nederlandse letterkunde, een lijst van meest klassieke literaire auteurs en werken uit het Nederlands taalgebied
 Canon van Midden-aarde, de standaardwerken van de Engelse schrijver J.R.R. Tolkien
 Canon van de Nederlandse film, een lijst van belangrijke, gezichtsbepalende Nederlandse films
 Canon van de vijf orden in de architectuur, een belangrijk Italiaans boek over architectuur uit 1562
 Canon (fictie)
 Canon (lied), een lied van Arjen Lubach in samenwerking met Fresku uit 2019

Religie 
 Canon (religie), de gezamenlijke heilige teksten van een religie
 in het christendom:
 Canon van de Bijbel, een verzameling kerkelijk erkende Bijbelboeken
 Canon Muratori, de oudste bekende lijst met Bijbelboeken van het Nieuwe Testament
 Canon van de Heilige Mis of Romeinse canon de reeks onveranderlijke en voornaamste gebeden van het Eucharistisch Hooggebed
 Canoniek recht, het kerkrecht in de Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en de Orthodoxe Kerk
 Canonvorming van het Nieuwe Testament, de officiële vaststelling van de inhoud van het Nieuwe Testament
 de lijst van de heiligen in de Katholieke Kerk en vandaar canoniseren; zie Heiligverklaring
 in het boeddhisme:
 Pali-canon, een vroeg-boeddhistische verzameling van toespraken van de Boeddha
 Chinese canon, de canon van het boeddhisme in China
 Tibetaans boeddhistische canon, de canon van het Tibetaans boeddhisme
 Bön-canon, de canon in de Tibetaanse religie bön

Geschiedenis 
 Canon van Nederland, een lijst van hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis
 Canon van Friesland
 Canon van Groningen
 Canon van Zeeland
 Canon van Zuid-Holland
 Canon van Amsterdam
 Canon van Vlaanderen, een project van de Vlaamse overheid

Aardrijkskunde 
 Canon van het Nederlandse landschap, een lijst van zestig typerende landschappen in Nederland

Wetenschap 
 Bètacanon, een lijst van belangrijke onderwerpen uit de exacte wetenschappen en techniek
 Canon van de geneeskunde, een belangrijk Perzisch boek over geneeskunde uit de elfde eeuw

Zie ook
 Kanon (doorverwijspagina)